Голова́цький — українське прізвище. Відомі носії:

 Головацький Андрій Степанович — український вчений у галузі анатомії людини та гістології, доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 Головацький Віталій Анатолійович — підполковник медичної служби запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Головацький Іван Дмитрович — вчений-біолог, голова Всеукраїнського наукового та професійного товариства ім. М. Міхновського, голова інтелектуально-мистецького об'єднання «Трипілля», ініціатор встановлення меморіалу на горі Маківка.
 Головацький Іван Федорович — громадський діяч і новинар. Молодший брат Я. Головацького.
 Головацький Іриней — протоієрей, адміністратор храму Різдва Господнього та храму св. вмч. Євстахія с. Летня Дрогобицького району.
 Головацький Микола Микитович — голова колгоспу «40 років Жовтня» Панфіловського району Казахської РСР, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Головацький Осип — громадський діяч, голова осередку «Просвіти» у Білому Камені, Золочівського повіту, Тарнопольського воєводства до 1939 року.
 Головацький Петро — військовий діяч, організатор повстання 1648 р. на Чернігівщині.
 Головацький Петро Федорович — український журналіст, перекладач, педагог.
 Головацький Родіон (1917—1985) — український церковний діяч, священник УГКЦ, василіянин, журналіст, письменник.
 Головацький Яків Федорович — український мовознавець, етнограф, фольклорист, історик, поет, священик УГКЦ, педагог, громадський діяч.
 Головацький Яків — живописець, монах-василіянин.

Також 
 Гловацький (прізвище)
Українські прізвища